Trolls dans la brume est le sixième album de la série de bande dessinée Trolls de Troy.

 Scénario : Christophe Arleston
 Dessins : Jean-Louis Mourier
 Couleurs : Claude Guth
 Sortie : septembre 2002

Synopsis 
Dans cet épisode, Teträm, Waha, et deux trollions se retrouvent transportés par magie au cœur des lointaines et brumeuses baronnies d'Hedulie.
Là, un petit seigneur local compte bien utiliser le troll comme arme de guerre contre ses voisins.

Mais un troll, même enchanté, ne se mate pas aussi facilement !

Jeux de mots 
Le titre de l'album est un clin d'œil au film Gorilles dans la brume.

Album de bande dessinée sorti en 2002
Trolls de Troy
2002 en fantasy